Leitstruktur bezeichnet
allgemein eine Struktur, die in einem bestimmten Zusammenhang maßgeblich ist
speziell:
ein Landschaftselement, an dem sich Wildtiere orientieren; siehe Leitstruktur (Ökologie)
einen Ausgangsstoff, der während der Arzneistoff-Entwicklung untersucht wird; siehe Leitstruktur (Pharmakologie)
der Erregungsleitung dienende Bestandteile des Nervensystems